Rivalidade pode referir-se a:

Rivalidade - Disputa ou oposição entre pessoas, empresas, clubes esportivos ou quaisquer outros tipos de seres ou entidades que pode ou não envolver a busca por um mesmo objetivo. (ver Adversário)
'''Rivalidade (economia)

Desambiguação